Давлетов — тюркське прізвище.

Відомі носії:

 Давлетов Февзі Різаєвич (1972) — радянський та узбецький футболіст.
 Давлетов Абдрауф Ганеєвич (1916—1943) — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.